Montravel (wijnstreek) - Franse wijnstreek
 Lamothe-Montravel - gemeente in Frankrijk